Anschütz steht für:
 Anschütz (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Anschütz ist der Name folgender Unternehmen:
 Anschütz GmbH, deutscher Hersteller von Navigationssystemen
 J. G. Anschütz, deutscher Hersteller von Jagd- und Sportwaffen
 Udo Anschütz Gewehrfabrik (UAZ), auch Gewehrfabrik Udo Anschütz und Anschütz Gewehrfabrik, deutscher Waffenhersteller